Британско-украинские отношения — это двусторонние отношения между Великобританией и Украиной в области международной политики, экономики, образования, науки, культуры и тому подобное.

Британия признала независимость Украины 31 декабря 1991 года, дипломатические отношения были установлены 10 января 1992 года. В ноябре 1991 года в Киеве Великобритания открыла Генеральное консульство, а в январе 1992 года — Посольство. Посольство Украины в Великобритании Украина открыла в сентябре 1992 года в Лондоне.

Современные двусторонние связи

Политические связи 
В течение 2010—2012 годов руководители МИД стран провели ряд встреч. 6 сентября 2010 года Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко посетил Лондон с официальным визитом, а уже через месяц (13-14 октября 2010 года) Дэвид Лидингтон посетил Украину с визитом. 3 апреля 2012 года Константин Грищенко снова посетил Британию. Однако интенсивность политического диалога была уменьшена в течение 2012 года, поскольку британская сторона отмечала свертывание демократического процесса на Украине.

13 мая 2013 года Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара посетил Лондон с рабочим визитом, где было обсуждено подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение поддержки со стороны Британии в этом процессе. Также было обсуждено председательство Украины в ОБСЕ.

В 2022 году Великобритания стала вторым во величине донором военной помощи, выделив около 2,3 млрд фунтов на эти цели и еще 1,5 млрд на гуманитарную и экономическую поддержку Украины. Однако, по мнению экспертов, отставка очень популярного в этой стране премьер-министра Британии Бориса Джонсона, о которой было объявлено 7 июля, медленно ослабит усилия Запада, направленные на помощь Украине. По мнению, эксперта американского аналитического Совета по международным отношениям, за отставкой Джонсона проследуют недели «неопределенности, что скажется на решимости британских, и, видимо, европейских политиков».

Экономические связи 
Согласно данным Госстата Украины, в 2012 году экспорт товаров и услуг в Великобританию составил 1,3 млрд долларов (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 5 %). Украина экспортировала в Британии неблагородные металлы и изделия (33 % от всего экспорта): черные металлы (21 %), алюминий (6 %), медь (5 %); средства транспорта (20 %): летательные аппараты (15 %), суда (4 %); жиры и масла (10 %), машины, оборудование и механизмы (10 %), продукция растениеводства (8 %), продукция пищевой промышленности (5 %).

Украина импортировала товаров на 1,1 млрд долларов США (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 2 %). То есть внешнеторговый оборот Украины с Великобританией в 2012 году составил 3,1 млрд долларов США (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 6 %; отрицательное сальдо для Украины — 573 млн долларов США.

Культурно-гуманитарные связи 
10 февраля 1993 года между правительствами Украины и Великобритании было заключено Соглашение о сотрудничестве в отраслях образования, науки и культуры, что является основополагающим отраслевым документом. Этот, а также другие документы, позволяют представлять украинскую культуру в Британии и наоборот. Украинские фольклорные музыкальные группы участвуют в музыкальных фестивалях в Британии, художники из Украины проводят выставки своих работ.

В образовательной сфере происходят обмены учеными, украинские студенты проходят обучение в Соединенном Королевстве, университеты обеих стран заключают договора о сотрудничестве.

Диаспора

Украинцы в Британии 
По неофициальным данным (официальная статистика отсутствует) в Великобритании проживает около 30 тысяч человек с украинскими корнями. Это в целом представители первой и второй волны миграции, а за последние годы количество общины увеличивается благодаря трудовым мигрантам. В Великобритании находится около 70 мест компактного проживания украинцев.

Города-побратимы 
 Питерборо и Винница
 Рочдейл и Львов
 Ливерпуль и Одесса
 Барнсли и Горловка
 Шеффилд и Донецк
 Кардифф и Луганск

Примечания

Ссылки 
 Ukrainian Embassy in London
 Ukrainian Embassy in London Facebook Page
 Ukrainian Embassy in London Twitter Page
 British Embassy Kyiv
 Україна-Велика Британія

Украина
Великобритания
Британско-украинские отношения